Серьогово — село в Нолінському районі Кіровської області Росії
 Серьогово — село в Княжпогостському районі Комі.
 Серьогово — село в Чердинському районі Пермського краю.